Dinne steht für:

 Dinnete, eine Spezialität der schwäbisch-alemannischen Küche

Dinné ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Dinné (* 1971), Jazzmusiker
 Olaf Dinné (* 1935), Politiker aus Bremen, Bürgerschaftsabgeordneter